

Patronyme
Denis Casavant est un journaliste, un animateur de télévision et un animateur de radio québécois.
Joseph Casavant (1807 - ) était un facteur d'orgues québécois.
Carmen Gill-Casavant est une muséologue québécoise d'origine montagnaise née le  à Mashteuiatsh.

Entreprise
Casavant Frères est une facture d'orgues québécoise fondée au Canada-Est vers 1840 par Joseph Casavant.